Ангарака́н — топоним в России:

Бурятия 
 Ангаракан — река, левый приток Верхней Ангары.
 Ангаракан — протока, левый приток Кичеры.
 Ангаракан — разъезд Байкало-Амурской магистрали.
 Ангаракан-Муяканский — река, левый приток Муякана.

Иркутская область 
 Ангаракан — правый приток Иликты.